Ардени може да се отнася за:

 Ардени, планина в Белгия, Люксембург и Франция
 Арден, департамент във Франция
 Шампан-Ардени, регион във Франция
 битка за Ардените през Първата световна война
 битка за Ардените през Втората световна война
 Фламандски Ардени, област в Западна Белгия